Ву́лиця Ле́сі Украї́нки — назва вулиць у багатьох населених пунктах України та інших країн світу.

Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Дрогобичі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Житомирі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Золочеві Львівської області.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Кропивницькому.
 У місті Київ:
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Деснянському районі (с. Троєщина);
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Подільському районі (Селище Шевченка).
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в селищі Краковці.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Люботині.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Мелітополі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Одесі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Полтаві.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Рівному.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Сімферополі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Стриї.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Сумах.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Ужгороді.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Херсоні.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Хмельницькому.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Черкасах.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Чернівцях.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Чернівгові.
 Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Ялті.

Вулиця Лесі Українки — вулиця в місті Прудентополіс.

Див. також 
 Бульвар Лесі Українки
 Площа Лесі Українки
 Проспект Лесі Українки